Ла Парсела има више значења:

 Ла Парсела (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Парсела (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Парсела (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Парсела (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Парсела (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Парсела (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Парсела, Ели Бариос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парсела, Армандо Васкез (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Парсела (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Парсела (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику